Европајо је прерађен праиндоевропски језик. Циљ овог пројеката је да се овај језик користи уместо енглеског језика у Европској унији.

Алфабет
Вокали
{|width=100% border="0" style="text-align:left; border-collapse: collapse; background:#f8f8f8;" bordercolor="#f0f0f0" cellpadding="0" cellpadding="4"
|Латиница|| a || e || o || ā || ē || ō || i || ī || u || ū || r || l || m || n ||
|-
|Ћирилица|| a || e || o || ā || ē || ō || и || ӣ || у || ӯ || р || л || м || н ||
|-
|Грчки алфабет|| α || ε || о || ᾱ || η || ω || ι || ῑ || υ || ῡ || ρ || λ || μ || ν ||
|}

Вештачки језици
Индоевропски језици